Ковальницкий — фамилия; имеет женскую форму Ковальницкая

Известные носители:
 Ковальницкий, Аполлинарий Северианович — религиозный писатель, протоиерей, магистр Киевской духовной академии;
 Ковальницкий, Михаил Георгиевич (в монашестве Димитрий; 1839—1913) — профессор Киевской духовной академии по древней церковной истории (с 1867).